Антипинский — название населённых пунктов в России:

 Антипинский — посёлок в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Антипинский — посёлок в городском округе Карпинск Свердловской области.